BOH steht als Abkürzung für:
 Berufsordnung für Heilpraktiker
 Bocholt, aufgehobenes, 2012 wieder zugelassenes deutsches Kraftfahrzeugkennzeichen
 Böhmen, historisches olympisches Länderkürzel
 Flughafen Bournemouth (ehemals Hurn), internationaler Verkehrsflughafen im Süden Englands nach dem IATA-Code
 Kreis Borken (für Bocholt), Kfz-Kennzeichen

BO-H steht für:
 Departamento Chuquisaca, bolivianisches Departamentos nach ISO 3166-2

Boh steht für:
 Boh (Äthiopien), Hauptort des Verwaltungsbezirks (Woreda) Boh in Äthiopien
 Boh (Woreda), einer von vier Verwaltungsbezirken (Woredas) in Äthiopien

Boh ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Boh (1844–1923), deutscher Schriftsteller
 Katja Boh (1929–2008), slowenische Botschafterin, Ministerin und Soziologin 
 Matic Boh (* 1991), slowenischer Eishockeytorwart
 Minni Boh (1858–1918), deutsche Schriftstellerin

Abkürzung